Conchita () — дебютный альбом австрийского певца и победителя 59-ого музыкального конкурса «Евровидение» Тома Нойвирта, выступающего в образе Кончиты Вурст. Альбом выпущен 15 мая 2015 год на лейбле Sony Music Entertainment. В дебютный альбом вошли такие песни певца, как «Rise Like a Phoenix», «Heroes» и новый сингл 2015 года — «You Are Unstoppable».

Синглы альбома 
Сингл Кончиты Вурст — «Rise Like a Phoenix» был выпущен 18 марта 2014 года специально для участия Австрии в 59 музыкальном конкурсе Евровидение. Второй сингл с дебютного альбома — «Heroes» был выпущен 8 ноября 2014 года. Также на него вышел видеоклип в чёрно-белом формате.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ConchitaWurst.com

Дебютные альбомы 2015 года
Альбомы Sony Music Entertainment
Альбомы Кончиты Вурст